Саагун:

 Саагун — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Саагун — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Леон.
 Саагун — город и муниципалитет в Колумбии.